El término Ollagüe se puede referir a:

 Ollagüe, comuna de Chile.
 El Volcán Ollagüe, estratovolcán activo situado en la frontera de Bolivia y Chile.